Сезон 2002/03 Чешской экстралиги — 10-й чемпионат Чешской экстралиги. Впервые в своей истории чемпионом стала пражская «Славия», обыгравшая в финале плей-офф «Пардубице».

Формат 
Формула чемпионата не изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 8 лучших команд выходили в плей-офф. Все серии плей-офф игрались до 4-х побед. Чемпионом впервые в своей истории стала пражская «Славия», обыгравшая в финале плей-офф «Пардубице». Бронзовым призёром стала пражская «Спарта».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Четвертьфиналы 
Пойиштёвна Пардубице — Зноемшти Орли — 4:2 (2:1, 7:1, 2:3, 1:4, 3:1, 2:1)

Славия Прага — Всетин — 4:0 (2:0, 5:1, 2:1 Б, 6:0)

Спарта Прага — Ческе-Будеёвице — 4:0 (3:1, 4:0, 2:1, 5:0)

Оцеларжи Тршинец — Витковице — 4:2 (3:2, 1:2, 0:1 Б, 7:0, 1:0, 6:2)

Полуфиналы 
Пойиштёвна Пардубице — Оцеларжи Тршинец — 4:2 (10:2, 3:4, 4:1, 2:4, 7:2, 5:4 ОТ)

Славия Прага — Спарта Прага — 4:2 (0:2, 2:0, 3:2 Б, 4:3 Б, 1:2, 5:2)

Финал 
Пойиштёвна Пардубице — Славия Прага — 3:4 (1:0, 2:4, 4:5 ОТ, 0:2, 4:3 ОТ, 5:1, 0:1)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 

1.Ян Марек (Тршинец) — 32 шайбы

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Роман Малек, Лукаш Гронек

Защитники

Франтишек Кучера, Ян Гейда, Ян Новак, Павел Коларжик, Доминик Граняк, Марек Посмик, Ондржей Станек, Лукаш Шпелда

Нападающие

Радек Дуда, Йозеф Беранек, Михал Суп, Давид Грушка, Милан Антош, Алеш Кратошка, Петр Сайлер, Адам Шаффер, Марек Томица, Милан Копецки, Петр Ярош, Радек Длоуги, Якуб Клепиш, Збинек Новак, Петр Кукла

Тренер — Владимир Ружичка

Переходные матчи 
Команда, занявшая последнее место в Экстралиге, играла серию до 4-х побед с лучшей командой первой лиги.

ХК Гавиржов — Вагнерпласт Кладно — 2:4 (5:4 ОТ, 2:3, 3:5, 1:9, 3:1, 0:2)

Ссылки 
 Сезон 2002/03 в разделе истории чешского хоккея

Чешская экстралига
2002 год в хоккее
2003 год в хоккее